Jos Lantmeeters, Belgisch politicus
 Jozef Lantmeeters, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam